Погребицкий — многозначный термин, русская фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:

 Погребицкий, Евгений Осипович (1900—1976) — советский геолог, профессор, специалист по ископаемым углям.
 Погребицкий, Юлиан Евгеньевич (1930—2006) — российский геолог, тектонист, член-корреспондент РАН. Сын Е. О. Погребицкого

Топоним 
 Погребицкий — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.

См. также 
 Погребецкий